

Cinema 
Mondo cane – film di montaggio del 1931
Mondo cane – film italiano del 1962
Mondo cane 2 – film italiano del 1963
Mondo cane oggi - L'orrore continua – film italiano del 1986
Mondo cane 2000 - L'incredibile – film italiano del 1988
Mondocane – film italiano del 2021

Musica 
Mondo cane – album di Lulu Santos del 1992
Mondo cane – album di Mike Patton del 2010

Organizzazioni 
Mondo Cane – organizzazione animalista polacca